Даниэль Хосе Керальто (, 25 октября 1973, Игуалада) — андоррский шахматист, программист и специалист в области вычислительной техники. Арбитр ФИДЕ. Чемпион Андорры 2002 и 2010 годов.

Биография 
В составе сборной Андорры участник одиннадцати шахматных олимпиад (1994—1998 и 2002—2018 гг.).

Является автором первой статьи в каталонском разделе «Википедии» (опубликована 17 марта 2001 г.). Соучредитель организации «Ассоциация друзей „Википедии“». В 2013 г. получил премию «Гражданская инициатива» .

С 2013 года разрабатывает шахматную программу «Andscacs».

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Андорры
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Программисты Андорры